Бата́й () — французская фамилия.

Известные носители:
 Батай, Бенжамен (род. 1992) — французский гандболист.
 Батай, Габриэль (ок. 1575—1630) — французский композитор и поэт.
 Батай, Дельфин (род. 1969) — французский политик, сенатор Франции, член Социалистической партии.
 Батай, Жорж (1897—1962) — французский философ и писатель, стоявший у истоков постмодернизма.
 Батай, Кристиан (род. 1946) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии Франции.
 Батай, Матьё (1978) — французский дзюдоист.
 
 Батай, Шарль Амабль (1822—1872) — французский оперный певец.

См. также 
 Батайль, Анри
 Мокрый Батай
 Батайск